Dynastie Sung (, pinyin: Sòng Cháo, výslovnost IPA: ) byla jedna z čínských dynastií, která vládla od roku 960 až do roku 1279. Následovalo po období, které je označováno jako Pět dynastií a deset království, a představovalo čas stability a rozvoje. Poprvé na světě tu byla vláda, jež začala tisknout bankovky nebo papírové peníze, a první čínská vláda, která založila stálé vojenské námořnictvo. V období vládnutí dynastie je také poprvé zaznamenáno využití střelného prachu, stejně jako první rozeznání skutečného severu s pomocí kompasu.

Dynastie Sung se dělí na dvě periody: Severní Sung (čínsky , od 960 do 1127) s hlavním městem Pien-ťing a Jižní Sung (čínsky , od 1127 do 1279), období po ztrátě vlády nad severní Čínou, s nově založeným hlavním městem Lin-an. I po ztrátě území na severu zahrnovala říše Sung celých 60% čínské populace a většinu nejproduktivnější zemědělské půdy. Dynastie Jižní Sung posílila svou flotu pro obranu hranic říše a také pro podnikání námořních misí do ciziny.

Pro zahnání dynastie Ťin a později i Mongolů vyvinula Sung revoluční vojenskou technologii, a to střelný prach. Roku 1234 byla říše Ťin dobyta Mongoly, kteří tak získali kontrolu nad severní Čínou. Tento fakt jen podpořil jejich nesnadné vztahy s Jižní Sung. Chán Möngke zemřel v roce 1259, při dobývání města Čchung-čching. Novým chánem byl prohlášen jeho mladší bratr Kublaj, který byl roku 1271 prohlášen i čínským císařem. O osm let později Kublaj definitivně porazil dynastii Sung, sjednotil celou Čínu a založil novou vládnoucí dynastii Jüan (1271–1368).

Během 10. a 11. století se počet obyvatel Číny zdvojnásobil. Zapříčinily to mimo jiné zvětšení produkce rýže ve střední a jižní části země, brzy dozrávající rýže z jižní a jihovýchodní Asie a vytváření přebytků potravin. Podle záznamů ze sčítání lidu v období Severní Sung měla říše cca 50 milionů obyvatel, tedy více než říše Chan a Tchang. Tato data pocházejí z Dvaceti čtyř historií. Dramatický nárůst populace podnítil ekonomickou revoluci ve středověké Číně. Zapříčinil také postupný ústup centrální vlády od regulace tržní ekonomiky, růst vlivu vyšší společnosti, tzv. džentry, na místní správu a rozvoj hlavního města. Za dynastie Severní Sung byl Pien-ťing třikrát větší než starověký Řím.

Společenský život během vlády dynastie Sung byl pulzující. Elity společnosti se shromažďovaly, aby viděly a kupovaly vzácná umělecká díla, lid se účastnil veřejných festivalů a města měla živé zábavní čtvrti. Šíření literatury a vědomostí bylo posíleno brzkým objevením tisku z dřevěných desek a v 11. století vynálezem tisku pohyblivými tiskovými písmeny. Technologie, věda, filosofie, matematika, inženýrství a další intelektuální činnosti v říši Sung vzkvétaly. Filosofové jako Ču Si a Čcheng I oživili konfucianismus novým výkladem, naplnili ideály buddhismu a kladli důraz na novou organizaci klasických textů, čímž přinesli principy neokonfucianismu. Ačkoliv úřednické zkoušky v Číně existovaly už od vlády dynastie Suej, za Sung se staly opravdu významnými. Byly také hlavním faktorem vedoucím ke změně aristokratické elity na elitu byrokratickou.

Dějiny

Severní Sung 
Císař Tchaj-cu během své vlády (960–976) dobyl ostatní země a sjednotil Čínu, čímž ukončil období Pěti dynastií a deseti království. V městě Pien-ťing, dnešním Kchaj-fengu, vytvořil silnou centrální vládu celého impéria. Podporou úřednických zkoušek, tedy výběrem státních byrokratů podle jejich schopností, nikoliv aristokratického původu, si zajistil administrativní stabilitu v zemi. Také podporoval projekty zabezpečující efektivní komunikaci napříč impériem. Jedním takovým projektem byl kartografy vytvořený velký atlas, složený z detailních map jednotlivých provincií a měst. Kromě toho Tchaj-cu podněcoval i vědu a technologické inovace, jako zbudování hodinové věže s orlojem, kterou navrhl a postavil Čang S'-sün.

Sungský dvůr udržoval diplomatické vztahy s indickou dynastií Chola, Fátimovským chalífátem, malajským královstvím Šrívidžaja a Karachánským chanátem a dalšími zeměmi, které byly také obchodními partnery říše. Avšak byly to nejbližší sousedé Číny, kteří měli největší vliv na její domácí a zahraniční politiku. Už od počátku dynastie kolísala mezi válčením a diplomatickým jednáním s Kitany dynastie Liao na severovýchodě a Tanguty dynastie Západní Sia na severozápadě. Severní Sung použila vojenskou sílu k potlačení dynastie Liao a znovuzískání Šestnácti prefektur, území pod kontrolou Kitanů, jež bylo tradičně považováno za část vlastní Číny. Avšak sungské síly byly odraženy armádami dynastie Liao, které každoročně pořádaly útočné výpravy na severní území říše Sung. Toto ukončila až roku 1005 dohoda Šan-jüan.

Rodokmen 
Rodokmen dynastie je zjednodušený, zahrnuje především císaře a následníky trůnu.
Uvedeno je:
 pořadí narození (kolikátý syn),
 příjmení (Čou, ) a osobní jméno, data narození a úmrtí,
 datum jmenování následníkem trůnu
 u knížat též knížecí titul,
 chrámové jméno (tučně), poslední císař je však znám pod svým osobním jménem jako císař Ping
u císařů ještě:
 doba vlády.
V červeném rámečku jsou císařové Severní Sung, v oranžovém Jižní Sung.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 
Sung
Sung
Říše Sung